Nieuw Economisch Mechanisme
 Nederlandsche Electrolasch Maatschappij
 Nederlandse Energie Maatschappij
 Netwerk Ecologische Monitoring
 Normen Europäischer Modelleisenbahnen
 New Economy Movement, digitale munteenheid